Alonso Quintero puede referirse a:

 Alonso de Quintero, navegante andaluz, piloto del navío Santiaguillo y descubridor de Papudo, Quintero y Valparaíso en 1536;
 Alonso Quintero Contreras, actor chileno.